Trondheim puede referirse a:

Trondheim es un municipio y una ciudad noruega, capital de la provincia de Sør-Trøndelag.
Studentersamfundet i Trondheim es la más grande asociación de estudiantes de Noruega.
Trondheim es un planeta perteneciente a la federación de los 100 mundos de las novelas de la Saga de ender de Orson Scott Card, mencionado en las novelas La voz de los muertos, Ender el xenocida y Hijos de la mente.
Lewis Trondheim es un autor francés de bande dessinée.